Терерос де ла Консепсион има више значења:

 Терерос де ла Консепсион (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Терерос де ла Консепсион (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику